Центр (лат. centrum — острие циркуля, средоточие) — середина, главная часть или точка чего-либо, также главное место, сосредоточение важнейших ресурсов страны, территориальной единицы, социальной группы, инфраструктуры и т. п.

Математика 
 Центр (дифференциальные уравнения) — тип особой точки векторного поля на плоскости.
 Центр симметрии.
 Центр масс — в физике.
 Центр группы — в теории групп.
 Центр фигуры — многозначное понятие в планиметрии.

География 
 Центр — регион Франции.
 Центр — район Гатчины.
 Центр — район Даугавпилса.
 Центр — округ Еревана.
 Центр — район Углича.
 Центр — район Рыбинска.

Техника 
 Центр станочный
 Телецентр

Биология 
 Корковый центр обоняния

Спорт 
 Центр в шахматах — центральные поля шахматной доски.
 МРО «Центр» — бывшая межрегиональная организация, объединяющая федерации футбола Москвы и Московской области.
 СФФ «Центр» — межрегиональная организация, объединяющая федерации футбола Черноземья.

История 
 Группа армий «Центр»

Государственное устройство 
 Центр — столица, главный город государства, в котором расположены высшие органы власти.

Музыка 
 «Центр» — группа Василия Шумова, начинавшая в стиле «новая волна»
 CENTR — российская рэп-группа

Примечания